

Албуми

Студийни албуми

Сингли

Сингли като партниращ си артист

Промоционални сингли

Песни с чарт позиция

Песни с чарт позиция

Бележки

Източници 

Дискографии на американски изпълнители